P (латиница), Р (кириллица) — многозначный термин. Может означать:

 P — шестнадцатая буква латинского алфавита.
 Р — буква кириллицы.

В науке 
 Фосфор — химический элемент, обозначается как P.
 Класс P — в теории алгоритмов обозначение класса алгоритмов, работающих за полиномиальное время.
 P — величина, используемая при тестировании статистических гипотез.
 P — обозначение священнического кодекса, одного из источников Пятикнижия.
 p — давление ().
 Гаплогруппа P (Y-ДНК)
 Гаплогруппа P (мтДНК)

Другое 
 Р (кириллица) — серия паровозов.
 P — американская рок-группа.
 P — нашивка-обозначение у поляков, пригнанных на работу в Германию во время Третьего рейха.

См. также 
 Ро
 Пи